The Day the Earth Stood Still (1951)
 The Day the Earth Stood Still (2008)